

Pessoas
Allen Newell
Edward Alexander Newell Arber
Gabe Newell
James Newell Osterberg
Mike Newell
Norman D. Newell

Localidades
Newell (Califórnia)
Newell (Dacota do Sul)
Newell (Iowa)
Newell (Pensilvânia)
Newell (Virgínia Ocidental)

Outros
2086 Newell
Newell´s Old Boys

Desambiguação